Платово — село в Советском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Платовского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Катунь и имеет вытянутую форму вдоль берега реки.

В районе Платово находится автомобильный мост через реку Катунь. Через Платово проходит дорога соединяющая Чуйский тракт и село Советское. Через Платово проходит единственная дорога ведущая в село Подгорное Майминского района Республики Алтай.

История 
Основано в 1700 г. В 1928 году состояло из 182 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Платовского сельсовета Алтайского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Алтайский край)